Новоселци могу бити:
 Новоселци (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Новоселци (Суња), насеље у општини Суња, Банија, Република Хрватска
 Новоселци (Плетерница), насеље у општини Плетерница, западна Славонија, Република Хрватска
 Новоселци, село у општини Видин, Видинска област, Бугарска